En biologia una població és un conjunt d'individus de la mateixa espècie que ocupen una àrea concreta en un moment determinat.

Les poblacions es poden estudiar des de dos punts de vista: la distribució en el temps i la distribució en l'espai dels organismes.

Dinàmica de poblacions 
Estudia la distribució en els temps a través dels següents paràmetres:

 natalitat. Relació entre el nombre de naixements per unitat de temps i la mida de la població.
 mortalitat. Relació entre el nombre de morts per unitat de temps i la mida de la població.
 immigració. Relació entre el nombre d'individus procedents d'altres poblacions per unitat de temps i la mida de la població.
 emigració. Relació entre el nombre d'individus que deixen la població per unitat de temps i la mida de la població.

Per calcular la mida d'una població s'utilitza la taxa de creixement, que és la relació entre la variació del nombre d'individus i el col·lectiu inicial. A la taxa de creixement màxima o teòrica se li diu potencial biòtic.

Distribució espacial 
Els organismes d'una població es poden distribuir en l'espai de tres maneres:

 a l'atzar, per espècies que no formen grups, en ambients uniformes
 uniforme, a ambients desfavorables on s'estableixen relacions de competència
 en grups o agregats, perquè representa un avantatge per a la supervivència, en un medi heterogeni.

Vegeu també 
 Refugi (població biològica)

Ecologia